Willem de Haan (componist) - Nederlands componist en dirigent

Zie ook:
 Wilhem de Haan – Nederlands zoöloog